Drive steht für: 
 Drive (Musik), Eindruck von Beschleunigung und Intensivierung
 Drive (Schlagtechnik), eine Schlagtechnik in Racketsportarten
 ein Speichergerät, siehe Laufwerk (Computer)
 Google Drive, ein Cloud-Speicher
 eine Angriffsserie, siehe American Football #Spielzüge
 Drive (The-Cars-Lied), ein Lied von The Cars (1984)
 Drive (Clean-Bandit-und-Topic-Lied), ein Lied von Clean Bandit, Topic und Wes Nelson (2021)
 Drive (Fernsehserie), US-amerikanische Actionserie (2007)

Filme:
 Drive (1997), US-amerikanischer Actionfilm
 Drive (2001), japanische Kriminalkomödie
 Drive (2011), US-amerikanischer Thriller
 Drive (2019), US-amerikanischer Pornofilm

Drive ist der Familienname folgender Personen:
 Lucy Drive (* 1982), britische Schauspielerin, Synchronsprecherin, Drehbuchautorin und Filmschaffende